Toponímia:
 Illes de la Sonda, a Indonèsia
 Illes Petites de la Sonda Occidentals, província Indonèsia
 Illes Petites de la Sonda Orientals, província Indonèsia
 Estret de la Sonda, estret entre Java i Sumatra
 Placa de la Sonda, part de la placa continental del sud-est d'Àsia
 Regne de Sonda o Sunda, regne de l'oest de Java entre el segle VII i el XVI
 Sonda (Índia), població de l'Índia i antic regne
 Sonda (Estònia), ciutat d'Estònia
 Tecnologia:
 Sonda espacial
 Sonda nàutica
 Sonda d'hibridació
 Sonda (medicina), tub introduït per tal de treure o d'introduir substàncies